The Mountaineers – cortometraggio del 1908 prodotto da S. Lubin
The Mountaineers – cortometraggio del 1913 diretto da Charles J. Brabin
The Mountaineers – documentario video del 2010 diretto da Mridula Bhatia